Buscaré es una canción del dúo Mexicano Emmanuel y Linda incluida en su primer álbum de estudio Volver de (2011). La canción fue lanzada como sencillo antes del lanzamiento del disco el 24 de mayo de 2011.

Referencias

Sencillos de 2011